Warth  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Warth (Niederösterreich), Gemeinde im Bundesland Niederösterreich
 Warth (Vorarlberg), Gemeinde im Bundesland Vorarlberg
Ortsteile:
 Warth (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Warth (Hückeswagen), Ortsteil der Stadt Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Warth (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Warth (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Warth (Gemeinde Rabenstein), Ortschaft und Katastralgemeinde von Rabenstein an der Pielach, Niederösterreich
 Warth (Gemeinde Paldau), Ortsteil in der Ortschaft Perlsdorf der Gemeinde Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Warth TG, Ortschaft der politischen Gemeinde Warth-Weiningen im Kanton Thurgau 
 ein Weiler in der ehemaligen Gemeinde Sool GL im Kanton Glarus, heute Gemeinde Glarus Süd
Gebäude:
 Burg Warth, bei Eppan in Südtirol
 Schloss Warth, bei Marklkofen in Bayern
Berge:
 Alte Warth, im Thüringer Wald (Wartburgkreis)

Warth ist der Name folgender Personen:
 Otto Warth (1845–1918), deutscher Architekt
 Rosemarie Warth (* 1965), deutsche Komikerin
 Theron Warth (1911–1974), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent

Siehe auch:
 Waart
 Ward
 Wardt
 Wart
 Warthe